Kafue (rivier), een rivier in Zambia
Kafue Flats, een overstromingsvlakte van de Kafue rivier, vermaard als vogelgebied
Kafue (district), een district in de Zambiaanse provincie Lusaka
Kafue (natuurgebied), een natuurresevaat in Zambia
Kafue (stad), een stad in Zambia